Ei (dier), een dierlijk product waaruit nakomelingen ontstaan
Ei (voeding), een dierlijk product dat dient als voedingsmiddel voor de mens
Eicel, de vrouwelijke geslachtscel die na samensmelting met de (mannelijke) zaadcel uitgroeit tot een nieuw organisme
Ei van Columbus, een uitdrukking voor een simpele oplossing voor iets moeilijks
Russisch ei, een voorgerecht op basis van eieren
Paasei, versierd ei bij het Paasfeest

Vernoemd
Verrassingsei, snoep- en speelgoed
Ei (film), een Nederlandse film uit 1987
Ei van Kortrijk, een verkeersknooppunt in Kortrijk
Het ei van Ko, informele naam voor een kunstwerk in het centrum van de stad Enschede
Fabergé-ei, een juweel in de vorm van een paasei

Verder
ei (digraaf), de lettercombinatie 'ei' zoals die onder meer in het Duits voorkomt
Ei (Kagoshima), een gemeente  in de  prefectuur Kagoshima, Japan

Daarnaast kan EI of Ei een afkorting zijn van:
 Existentiële instantiatie
 Education International (EI)